Numele Stoica are la bază verbul slav стоити „a sta”, de la care în limbile sârbă și bulgară la tema Stoj s-au adăugat sufixele -o, -ko, -an, formând numele de persoane: Stojo, Stojko,  Stoica, Stojan ultimul  fiind răspândit  în Bulgaria. 

Numele Stojo în bulgară e considerat nume protector, cu sensul „să stea”, „să reziste”, „să rămână viu”. Stojko și Stojan sunt derivate de la Stojo. Pătrunzând la români, numele acestea au căpătat formele: Stoe, Stoia, Stoica, iar Stoian.

Nume de familie 
 Alin Stoica (n. 1979), fotbalist român
 Andrei Stoica (n. 1987), kickboxer român
 Bogdan Stoica (n. 1990), kickboxer român
 Bogdan-Alin Stoica (n. 1987), deputat român
 Chivu Stoica (1908-1975), politician comunist român
 Ciprian-Titi Stoica (n. 1982), deputat român
 Corina Stoica (n. 1978), graficiană română
 Dan Stoica (arhitect) (n. 1936), opozant român al regimului comunist
 Dan Stoica (scriitor) (n. 1952), om de cultură austriac de origine română, scriitor, regizor de teatru, fotograf
 Diana Stoica (n. 1991), deputată română
 Dorel Stoica (n. 1978), fotbalist român
 Dumitru Stoica (1878-1955), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Elena Stoica (n. 1959), deputat român
 Emil Stoica (n. 1951), deputat român
 Fevronia Stoica (n. 1952), senator român
 Georgeta Stoica (n. 1932), muzeolog român
 Gheorghe Stoica (1900-1976), politician comunist român
 Gruia Stoica (n. 1968), om de afaceri român
 Ianis Stoica (n. 2002), fotbalist româ
 Ilie Stoica (n. 1960), senator român 
 Ion Stoica (n. 1960), politician român
 Ion Stoica (bibliotecar) (n. 1936), bibliolog și scriitor român
 Ion Stoica (informatician) (n. 1945), informatician româno-american
 Ion Aurel Stoica (1943-1994), politician român
 Iosif Stoica (n. 1891), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Laura Stoica (1967-2006), cântăreață română 
 Mariana Stoica (1945-2012), politiciană română
 Mihaela Stoica (n. 1967), deputat român
 Mihai Stoica (n. 1965), fotbalist român
 Mihail-Constantin Stoica (n. 1953), deputat român
 Nicolae Hagi Stoica (1818-1900), comerciant român
 Petre Stoica (inginer) (n. 1949), inginer român
 Petre Stoica (poet) (1931-2009), poet, traducător, publicist, colecționar de presă și bibliofil român
 Pompiliu Stoica (n. 1976), fotbalist român
 Samoilă Stoica (1939-2018), general de armată român și inventator
 Ștefan Stoica (n. 1967), antrenor de fotbal și fotbalist român
 Ștefan Stoica (senator) (1976-2014), senator român
 Ștefan-Bucur Stoica (n. 1977), politician român
 Tudorel Stoica (n. 1954), fotbalist român
 Valeriu Stoica (n. 1953), politician român
 Vasile Stoica (1889-1959), diplomat român

Vezi și 
 
 
 
 Podu Stoica, sat în județul Vrancea, România

Nume de familie românești
Prenume masculine